Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт — высшее учебное заведение основанное 27 июня 1939 года для подготовки высококвалифицированных педагогических кадров. Реорганизован 28 августа 2013 года путём присоединения к РГППУ.

Основная история 
27 июня 1939 года Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР на базе Нижнетагильского педагогического училища был создан Нижнетагильский учительский институт с двухгодичным сроком обучения, входящий в ведение Народного комиссариата просвещения РСФСР. В структуре института были созданы три учебных отделения (факультета): историческое, филологическое и физико-математическое. В 1939 году институт были набраны первые сто двадцать студентов и уже в 1941 году состоялся первый выпуск учителей для общеобразовательных школ по специализациям института. С 1941 по 1944 год в период Великой Отечественной войны в аудиториях и учебных корпусах Нижнетагильского учительского института были размещены эвакуированные из оккупированных территорий Криворожский горнорудный институт и Орджоникидзеградский машиностроительный институт. С 1941 по 1944 год институтом было выпущено около четырехсот педагогов. С 1948 года в структуре института были созданы вечернее и заочное трёхгодичные отделения, а так же четыре учебных отделения (кафедры): физико-математическое, естественно-географическое, филологическое и историческое. 
С 1941 по 1952 год институтом было выпущено около 1760 педагогов для общеобразовательных школ.

11 августа 1952 года Постановлением Совета Министров СССР  № 3692 и приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР Нижнетагильский учительский институт был реорганизован в Нижнетагильский государственный педагогический институт, ставшее высшим учебным заведением. Первым ректором был назначен М. М. Кожевников. Структура института состояла из двух факультетов: физико-математического и русского языка и литературы и семи общеинститутских кафедры: физики, математики, педагогики и психологии, географии, естествознания, основ марксизма-ленинизма, русского языка и литературы. В 1953 году был создан химико-биологический факультет, в 1959 году в структуре института были созданы инженерно-педагогический и художественно-графический факультеты, со сроком обучения пять лет. В этом же году были созданы ещё четыре общеинститутские кафедры: педагогики, философии, иностранных языков и физвоспитания. 9 апреля 1966 года решением Министерства просвещения РСФСР институту была присвоена вторая квалификационная категория.
С 1979 года в структуре института состояло семь факультетов: исторический, иностранных языков,  индустриально-педагогический, художественно-графический, физико-математический, химико-биологический и русского языка и литературы, а так же двадцать три общеинститутские кафедры. В состав педагогических кадров института входило 257 преподавателей, в составе дневного отделения обучалось — 2400 человек, в составе заочного отделения — 1575 человек, на подготовительном отделении — 115 человек. В 1988 году новым ректором был избран В. И. Смирнов. В 1989 году в институте был создан факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации, а в 1991 году в качестве учебной базы института была создана Нижнетагильская средняя профильная школа № 75. На 1994 год в составе института было создано восемь факультетов и двадцать девять общеинститутских кафедр, готовившие педагогические кадры по десяти специальностям. 

1 августа 2003 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 3226 Нижнетагильский государственный педагогический институт был переименован в Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию. В состав академии были созданы аспирантура и магистратура, в структуру академии входили тринадцать факультетов и четыре института готовившие педагогические кадры по тридцати одной специальности. Общее количество студентов на дневном и заочном обучении составляло 5880 человек. В академии был основан единственный в Российской федерации специализированный периодический научно-педагогический  «Историко-педагогический журнал». 

28 августа 2013 года Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1002 Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия была реорганизован в Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт путём слияния с Российским государственным социально-педагогическим университетом. Структура института состоит из шести факультетов и девяти общеинститутских кафедры. С 1939 по 2019 год институтом было выпущено около 54179 педагогических кадров, из них: с 1939 по 1953 год — 1571, с 1954 по 2002 год — 27606, с 2003 по 2014 год — 22546, с 2015 по 2019 год — 2456 человек.

Руководство 
 Савицкий, Парфён Петрович (1941—1943)
 Шнеерсон, Лев Михайлович (1943—1944)
 Моргун, Павел Алексеевич (1944)
 Батин, Михаил Андрианович (1944—1948)
 Кожевников, Михаил Матвеевич (1948—1961, 1961—1967)
Владимирцев, Владимир Иванович (1968—1988)
Смирнов, Владимир Иванович (1988—2013)
Егорова, Лилия Евгеньевна (2015—2020)
Райхерт, Татьяна Николаевна (с 2021)

Структура

Факультеты 
Факультет психолого-педагогического образования
Факультет естествознания, математики и информатики
Социально-гуманитарный факультет
Факультет художественного образования
Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности
Факультет филологии и межкультурной коммуникации

Кафедры 
Кафедра социальной работы, управления и права
Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук
Кафедра иностранных языков и русской филологии
Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования
Кафедра педагогики и психологии
Кафедра информационных технологий
Кафедра естественных наук и физико-математического образования
Кафедра художественного образования
Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры

Известные преподаватели

Известные выпускники

Примечания

Литература 
 Нижнетагильский государственный педагогический институт : 60 лет в отечеств. пед. образовании / В. И. Смирнов и др. - Нижний Тагил : Нижнетагильский гос. пед. ин-т, 1999. — 203 с. — ISBN 5-8299-0001-7
  Нижнетагильский государственный педагогический институт: 60 лет истории / Тагильский рабочий // Неклюдов Е., Нижний Тагил: 1999. — 19 мая

Ссылки 
 
 
 
 

Учебные заведения, основанные в 1939 году
Университеты России